Николай Гурвич: Гурвич, Николай Александрович (1828—1914) — русский врач, экономист и историк, этнограф, географ.
 Гурвич, Николай Исаакович (1882—1934) — российский и американский революционер, журналист, педагог, один из первых руководителей Коммунистической партии США.